Żelazki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Żelazki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Żelazki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki